Nikolai Ignatow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Anatoljewitsch Ignatow (* 1978), russischer Eishockeyspieler
 Nikolai Grigorjewitsch Ignatow (1901–1966), sowjetischer Politiker
 Nikolai Iwanowitsch Ignatow (* 1956), russischer Offizier
 Nikolai Wassiljewitsch Ignatow (1901–1985), sowjetisch-russischer Generalleutnant